Résultats détaillés de l'édition 1990 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par l'Équatorien Andrés Gómez chez les hommes et par la Yougoslave Monica Seles chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le tournoi masculin, Andrés Gómez remporte son premier et unique titre en Grand Chelem en venant à bout, en finale, du jeune Américain et favori Andre Agassi.

Du côté des femmes, Monica Seles fait sensation en devenant, à seulement seize ans et demi, la plus jeune gagnante de l'histoire du tournoi. En finale, elle bat l'Allemande numéro un mondiale Steffi Graf, victorieuse de l'épreuve en 1987 et 1988 et qui, déjà, l'avait éliminée en demi-finale l'année précédente. Seles devient la seconde Yougoslave à décrocher le titre féminin, après Mima Jaušovec treize ans plus tôt. Son sacre annonce le début d'une domination sur le circuit mondial de presque trois années. En demi-finale, Seles écarte Jennifer Capriati, qui devient, à 14 ans, la plus jeune joueuse à atteindre ce niveau de la compétition.

Palmarès 

 Le Prix Citron n'a pas été décerné.
 Le Prix Orange est décerné au Français Guy Forget.
 Le Prix Bourgeon est décerné au Français Fabrice Santoro.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1990 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1990
France
France
Tennis en France en 1990
Tennis en mai 1990
Tennis en juin 1990